Новогреческое название — зи́та ( ).

В современном греческом языке обозначает звук . Произношение в древнегреческом языке точно не известно, существуют две версии —  либо .

Использование в науке 
Строчная буква ζ используется:
в математике как символ для обозначения дзета-функции Римана.
в коллоидной химии для обозначения дзета-потенциала.
в гидравлике для обозначения коэффициента гидравлического сопротивления наряду с ξ (буквы часто путают; в некоторых публикациях предложено один считать по скорости потока на входе, другой — по скорости потока на выходе).
в геодезии аномалия высоты (разница между нормальной и геодезической высотами).

Ссылки

Примечания